Эльбо́рз () — один из 5 шахрестанов (областей) иранской провинции Казвин. Административный центр — город Эльвенд.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Мохаммадийе (بخش محمدیه)
Население области на 2006 год составляло 182 046 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

Шахрестаны Казвина